Vigeland kan avse:

 Vigeland – en ort i Lindesnes kommun i södra Norge
 Vigelandsanlegget – skulpturpark i Oslo, skapad av Gustav Vigeland
 Vigelandsmuseet – ett museum i Oslo

Personer
Gustav Vigeland (1869–1943), norsk skulptör
Emanuel Vigeland (1875–1948), norsk skulptör
Maria Vigeland (1903–1983, norsk skulptör
Arne N. Vigeland (1900–1983), norsk skulptör
Nils Pedersen Vigeland (1900–), norsk författare (sakprosaförfattare) 
Tone Vigeland, norsk guldsmed

Norska efternamn